West Orange peut désigner :
 West Orange, un  du New Jersey ;
 West Orange, une ville du Texas.